Кучерявый

 Кучерявый, Виктор Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Кучерявый, Герасим Евсеевич — Герой Советского Союза.
 Кучерявый, Николай Данилович — Герой Советского Союза.
 Кучерявый, Михаил Михайлович (р. 1950 г.) — военачальник, командующий 5-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант.
 Кучерявый, Юрий Андреевич (род. 1952) — велогонщик, тренер.